Официально титул правителей империи до её исчезновения звучал как «верный император и самодержец всего Востока, Иверии и Заморья» (), так как Иоанн II Великий Комнин, женившись на дочери византийского императора Михаила VIII Палеолога, отказался от претензий на константинопольский престол и сложил с себя в 1282 году титул «императора ромеев».

Список императоров Трапезундской империи:

Примечания

Литература 
 

Трапезундские императоры
Трапезундские императоры